

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Mazurówka – część wsi Brzezówka w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Mazurówka – część wsi Charsznica w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Charsznica
 Mazurówka – część wsi Żarnówka w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański
 Mazurówka – część wsi Przysietnica w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Brzozów

Miejscowości na Ukrainie (ukr. Мазурівка, Mazuriwka) 
 Mazurówka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim, w radzie wiejskiej Lubsza
 Mazuriwka – wieś w obwodzie połtawskim, w rejonie połtawskim, w radzie wiejskiej Maczuchy
 Mazurówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim, w radzie wiejskiej Białobożnica
 Mazuriwka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie czerniweckim, centrum administracyjne rady wiejskiej Mazuriwka
 Mazuriwka – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie tulczyńskim, w radzie wiejskiej Kynasziw

Inne 
 Mazurówka – XIX-wieczna nazwa osiedla we Lwowie i położonej przy nim ulicy (obecnie ul. Banacha)
 Mazurówka – dawna kolonia pod Jamelną w gminie Domażyr, w powiecie gródeckim województwa lwowskiego II RP, zamieszkana przez Polaków (dziś obwód lwowski, rejon jaworowski)
 Mazurówka – dawna wieś (przysiółek?) w gminie Wasylkowce, w powiecie kopyczynieckim województwa tarnopolskiego II RP; leżała między Uwisłą a Celejowem (dziś obwód tarnopolski, rejon husiatyński)
 Mazurówka – dawna wieś w gminie Grzymałów, w powiecie skałackim województwa tarnopolskiego; włączona do Grzymałowa (obwód tarnopolski, rejon husiatyński)
 Mazuriwka – stacja kolejowa (mijanka) obsługiwana przez Kolej Południową Ukrzaliznyci; 1 km od wsi Wilna Tereszkiwka (obwód połtawski, rejon krzemieńczucki, rada wiejska Nowa Znamjanka)

Zobacz też 
 Mazurowo
 Mazurowe
 Mazury (obwód lwowski)

Przypisy